Příjmení Panfilov má více nositelů:

 Gleb Anatoljevič Panfilov (* 1934) – sovětský a ruský režisér a scenárista
 Ivan Vasiljevič Panfilov (1893–1942) – ruský voják, Hrdina Sovětského svazu
 Jevgenij Alexejevič Panfilov (1955–2002) – ruský choreograf, tanečník